Het plaatsje Rathangan in Kildare
Het plaatsje Rathangan in Wexford